Il doppio maschile  del torneo di tennis South African Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tracy Delatte e Francisco González che hanno battuto in finale Steve Meister e Eliot Teltscher 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Cássio Motta /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Steve Meister /  Eliot Teltscher (finale)

 Eddie Edwards /  Danie Visser (quarti di finale)
 Tracy Delatte /  Francisco González (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1984